Meier se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Bernhard Meier
 Harald Meier
 Herbert Meier